

Onomastica
Menedemo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Menedemo – tiranno di Crotone
Menedemo di Eretria – filosofo greco antico, discepolo di Stilpone
Menedemo di Pirra – filosofo greco antico, membro dell'Accademia di Atene
Menedemo di Rodi – filosofo greco antico, discepolo di Aristotele e rivale di Teofrasto
Menedemo il Cinico – filosofo cinico greco antico, avversario di Colote